Världsmästerskapet i landhockey för herrar 1971 var den första upplagen av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Barcelona i Spanien, och vanns av Pakistan.

Gruppspel

Grupp A

Playoff

Grupp B

Slutspel

Spel om niondeplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som gått till förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som gått till straffläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

1971
1971 i Spanien
Internationella sportevenemang i Spanien
Landhockey i Spanien
Sportåret 1971
Sportevenemang i Barcelona